Hayward House steht für folgende im NRHP gelisteten Objekte:

 Hayward House (Connecticut), New London County, Connecticut, NRHP-Nr. 72001325
 Hayward-Hill House, Montgomery County, Illinois, NRHP-Nr. 80001399
 William Hayward House, Worcester County, Massachusetts, NRHP-Nr. 94001452